Га́нський — польське прізвище (жіноче — Га́нська).

Відомі носії:

Чоловіки

 Вацлав Ганський (; 1782—1841) — шляхтич з роду Ганських герба Корчак, маршалок шляхти волинської.
 Володимир Ганський (нар. 1986) — науковець, доктор економічних наук.
 Олексій Ганський (1870—1908) — астроном, геодезист і гравіметрист.
 Ян Ганський (, бл. 1750-х р. — рік см. невід.) — польський граф.

Жінки

 Евеліна Ганська (; до шлюбу Жевуська (Ржевуська); 1801—1882) — польська графиня.

Див. також 
 Ганські

Польські прізвища